Velocity – singolo di Neuroticfish del 2000
 Velocity – romanzo di Dean Koontz del 2005
 Velocity – software di video editing professionale per Windows
 WWE Velocity – programma televisivo di wrestling
 Velocity – nell'ambito delle tecnologie informatiche utilizzate in ambito musicale, indica la velocità con cui viene premuto il tasto di una tastiera
 Velocity – vecchio nome del canale televisivo statunitense Motor Trend

Pagine correlate 
 Velocità (disambigua)